

Тубінський — село, Баймацький район, Башкортостан
 Тубінський — селище, Усть-Ілімський район, Іркутська область

Див. також 
 Тубінська сільська рада